А́рочная плоти́на — разновидность выполненных из бетона, железобетона или каменной кладки плотин. В отличие от гравитационных и арочно-гравитационных, для обеспечения устойчивости этого типа плотин используется не вес самого сооружения, а только арочная конструкция, передающая нагрузку со стороны водохранилища на берега.

Для увеличения прочности таких плотин применяется арочная в горизонтальном сечении форма с приблизительно одинаковым радиусом кривизны по всему телу плотины, направленная выпуклостью в сторону сформированного плотиной водоёма.

Как правило, сооружаются в горной местности с каньонообразным рельефом в районе гидроузла.

См. также 
 Список самых высоких плотин в мире
 Арочно-гравитационная плотина
 Гравитационная плотина
 Кебарская плотина

Ссылки 
 PBS Dam Basics

Примечания 

Типы гидротехнических сооружений
Плотины